Charles Thomine des Mazures (1798-1824) : avocat et botaniste français;
 Félix Thomine (1866-1941) : officier de marine français;
 Léon Thomine Desmazures (1804-1869) : missionnaire français;
 Pierre Thomine-Desmazures (1791-1866) : homme politique français;
 Pierre Thomine Desmazures (1901-1965) : résistant français.